Alcíone (Plèiade).
 Alcíone (filla d'Èol).
 Alcíone (estrella)